Het ATP-toernooi van Mexico-Stad 1995 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 1995) werd gespeeld van 27 februari tot en met 5 maart 1995. Er werd gespeeld op gravelbanen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Mexico-Stad
Mexico-Stad 1995